Cherven Bryag kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Tjerven brjag, kommun, Pleven, 
 Tjerven brjag, ort, Pleven, Obsjtina Tjerven brjag, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar